Rock of Ages kan avse:

Film 
 Rock of Ages (film, 2012) – en amerikansk långfilm.

Musik 
 Rock of Ages (musikalbum av The Band) – ett musikalbum av The Band.
 Rock of Ages - The Definitive Collection – ett samlingsalbum av Def Lepard.
 Rock of Ages (musikal) – en rockmusikal.